Појам фазе може имати више значења. Неки од њих су:

Фаза (термодинамика)
Фаза (аудио ефекат)
Фазни фактор (струја)
Полифазни системи (струја)